Симончи́ни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Симончини, Альдо (род. 1986) — сан-маринский футболист, вратарь; брат-близнец Д. Сиончини.
 Симончини, Анита (род. 1999) — сан-маринская певица.
 Симончини, Валерия (род. 1966) — итальянский, немецкий математик.
 Симончини, Гаэтано (годы жизни не известны) — сан-маринский государственный деятель; семь раз капитан-регент государства в XIX веке.
 Симончини, Давид (род. 1986) — сан-маринский футболист, защитник; брат-близнец А. Сиончини.
 Симончини, Джакомо (род. 1994) — сан-маринский государственный и политический деятель, спортивный функционер; капитан-регент государства в 2021—2022 годах.
 Симончини, Тулио (род. 1951) — итальянский врач-онколог и сторонник нетрадиционной медицины.